Als Jocs Olímpics d'Hivern de 2010 celebrats a la ciutat de Vancouver (Canadà) es disputà una prova de 50 quilòmetres d'esquí de fons en categoria masculina en la modalitat d'estil clàssic, que unida a la resta de proves conformà el programa oficial dels Jocs.

Aquesta prova es realitzà el 28 de febrer de 2010 a les instal·lacions esportives del Whistler Olympic Park. Participaren un total de 55 esquiadors de 22 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Resultats

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Esquí de fons 2010: 50 km. masculins 
  www.vancouver2010.com - Esquí de fons 2010: 50 km. masculins

Esquí de fons als Jocs Olímpics d'hivern de 2010